Йозеф Адольф (, род. 14 мая 1898 года, Пец-под-Снежкой, Австро-Венгрия — ум. 30 ноября 1951 года, Фихтах, Германия) — чехословацкий двоеборец и лыжник, участник первых зимних Олимпийских игр 1924, серебряный призёр чемпионата мира 1925 года.

Спортивная биография 
Заниматься лыжными гонками Адольф начал в 7 лет.

В 1924 году Йозеф Адольф представлял Чехословакию на первых в истории зимних Олимпийских играх во французском городе Шамони. В отличие от большинства других спортсменов, выступавших в нескольких видах спорта, Йозеф принял участие только в соревнованиях двоеборцев. Прыжковая часть для Адольфа сложилась крайне неудачно. По итогам двух прыжков чехословацкий спортсмен показал только 18-й результат, набрав 12,916 балла. В лыжных гонках Йозеф сумел показать хороший результат, заняв 5-е место, показав на 18-километровой дистанции время 1:25:29. Сумма в двоеборье рассчитывалась, как среднее значение, полученное по итогам прыжков и лыжной гонки. Заработав по итогам соревнований 13,771 балла, Йозеф занял 6-е место.

В 1925 году прошёл второй чемпионат мира по лыжным видам спорта. Там Йозеф выступил, как в лыжных гонках, так и в лыжном двоеборье. В лыжах Адольф на обеих дистанциях был близок к завоеванию медалей, но оба раза оставался на обидном 4-м месте. В лыжном двоеборье Адольф смог попасть в тройку призёров, заняв второе место и, уступив только своему соотечественнику Отагару Немецки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте олимпийского комитета Чехии 

Лыжники по алфавиту
Двоеборцы Чехословакии
Лыжники Чехословакии
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1924 года